Марјановић је доста распрострањено српско презиме. У Босни се у највећем броју јавља у околини Сарајева, а највише у селу Мрковићи , гдје славе Ђурђиц, затим у Бијељини. У Србији и Црној Гори, презиме је најзаступљеније у Пљевљима и Пријепољу. 

Марјановићи који живе у Сарајеву , Пљевљима и Пријепољу воде поријекло од заједничког претка Марјана Драговића од кога је и настало само презиме.

Неки од познатијих Марјановића су:
 Благоје Марјановић, бивши југословенски фудбалер и репрезентативац на првом свјетском првенству у фудбалу
 Мирко Марјановић, бивши председник Владе Србије и високи функционер Социјалистичке партије Србије.
 Бобан Марјановић, српски кошаркаш који тренутно игра за КК Мега Визура
 Родољуб Марјановић, српски фудбалер који тренутно игра за ФК Челик
 Лазар Марјановић, српски фудбалер који тренутно игра за ФК Зрињски
 Саша Марјановић, српски фудбалер који тренутно игра за ФК Шериф
 Богдан Марјановић, српски фудбалер који тренутно игра за ФК Напредак
 Срђан Марјановић, српски кантаутор и гитариста
 Зана Марјановић, босанска глумица српског поријекла
 Марко Марјановић, српски веслач
 Јована Марјановић, српска мисица
 Драган Марјановић, бивши српски фудбалер који је наступао за ФК Борац
 Бранко Марјановић, хрватски филмски режисер

Извори 
 Марјановићи

Српска презимена